Rio Dourado (Rio Grande do Sul)
Rio Dourado (São Paulo)
Ou ainda:
Rio Dourados

Desambiguação